Geografia:
 Coney Island (Nova York), porció de terreny a l'extrem sud Brooklyn, Nova York, als Estats Units, amb una gran platja sobre l'Oceà Atlàntic
 Coney Island (Minnesota), localitat estatunidenca
 Coney Island (Missouri), localitat estatunidenca

 Obres:
 Coney Island (pel·lícula de 1917), curtmetratge mut de 1917 escrit, dirigit i protagonitzat per Roscoe Arbuckle
 Coney Island (pel·lícula de 1928), pel·lícula muda de 1928 dirigida per Ralph Ince
 Coney Island (pel·lícula de 1943), pel·lícula musical estatunidenca de 1943 dirigida per Walter Lang

 Miscel·lània:
 Coney Island Enterprises, empresa fundadora del parc d'atraccions Astroland a Coney Island, Brooklin
 Coney Island-Stillwell Avenue, estació del metro de Nova York